Prypjat oder Pripjat (, , , , , ) steht für:

 Prypjat (Fluss), einen Fluss, der in der Ukraine entspringt, lange durch Belarus fließt und in der Ukraine in den Dnepr mündet
 Prypjat (Stadt), eine ukrainische Geisterstadt
 Prypjat (Dorf), ein ukrainisches Dorf
 Pripjetsümpfe, ein Sumpfgebiet
 Pripyat (1999), einen österreichischen Dokumentarfilm von Nikolaus Geyrhalter
 Pripjat (Band), eine deutsche Thrash-Metal-Band aus Köln